«Голем» (, 1915 год) — художественный фильм Хенрика Галеена и Пауля Вегенера 1915 года, созданный по мотивам древнееврейской легенды о Големе, оживленной магией глиняной фигуре. Премьера фильма состоялась в Германии 15 января 1915 года. Фильм породил продолжительную традицию версий и ремейков, наиболее известным из которых является фильм Жюльена Дювивье «Голем» (Le Golem, 1936). Фильм не сохранился (по другим сведениям, сохранился). На YouTube есть ролик с четырьмя минутами фильма (из 60).

Сюжет 

Действие происходит в Праге начала XX века. Рабочие, роющие колодец возле развалин синагоги, находят древнюю глиняную статую и приносят её антиквару (Хенрик Галеен), которому удается оживить истукана с помощью заклинаний из древней книги. Голем (Пауль Вегенер) становится слугой антиквара и исполняет его поручения. Затем он встречает дочь антиквара (Лида Салмонова) и влюбляется в неё. Но девушка его боится. Это приводит Голема в ярость и он выходит из-под контроля. В финале его удается лишить амулета, который поддерживал в нём жизнь, и Голем разбивается на куски, упав с башни на мостовую.

Съёмки 
Сценарий фильма написали Хенрик Галеен и Пауль Вегенер. С романом Майринка фильм связан только исходной легендой, хотя, возможно, именно этот роман вдохновил создателей фильма. Декорации к фильму создал Рокус Глиз.

Пауль Вегенер, сыгравший Голема, создал один из своих самых впечатляющих экранных образов, с которым так освоился, что впоследствии дважды возвращался к нему в фильмах «Голем и танцовщица» (Der Golem und die Tänzerin, 1917) и «Голем: как он пришёл в мир» (Der Golem, wie er in die Welt kam, 1920) — последний, пересказывающий легенду о создании и первом бунте Голема, считается наиболее удачным из киновоплощений этого сюжета.

Во многом именно благодаря исполнению роли Голема Паулем Вегенером, образ оживленного магией глиняного человека стал достаточно узнаваемым и часто используется в фантастической литературе и кино, хотя он во многом и был вытеснен схожим по смыслу образом Чудовища, созданного Франкенштейном.

Фильм считается утраченным.

Ссылки

Примечания 

Немые фильмы Германской империи
Утерянные фильмы
Фантастические фильмы Германской империи
Фантастические фильмы 1915 года
Фильмы ужасов Германской империи
Фильмы ужасов 1915 года
Фильмы Пауля Вегенера
Фильмы Хенрика Галеена
Фильмы про Голема
Чёрно-белые фильмы ужасов
Немые фильмы ужасов
Утерянные фильмы ужасов